Il doppio del torneo di tennis Brest Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Trevor Kronemann e David Macpherson che hanno battuto in finale Bryan Shelton e Kevin Ullyett 6-1, 6-4.

Teste di serie

 Ellis Ferreira /  Jan Siemerink (primo turno)
 Libor Pimek /  Byron Talbot (semifinali)

 Trevor Kronemann /  David Macpherson (Campioni)
 Jean-Philippe Fleurian /  Stéphane Simian (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brest Challenger 1994